Erdbeerspinat bezeichnet zwei Pflanzenarten der Gattung Gänsefüße:

 Ähriger Erdbeerspinat (Chenopodium capitatum)
 Echter Erdbeerspinat (Chenopodium foliosum)